Husillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Husillos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Husillos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar